Cernier peut être :
 Cernier : le nom d'une commune suisse du canton de Neuchâtel
 cernier : le nom commun d'un genre de poissons, Polyprion